Футбольная лига Англии 1900/1901 () — 13-й сезон Футбольной лиги Англии. В чемпионате приняло участие 18 клубов. Чемпионом Англии впервые в своей истории стал «Ливерпуль». Второй дивизион выиграл «Гримсби Таун».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1900/01 на сайте RSSSF.com

1900
Футбол в Англии в сезоне 1900/1901